Grupos humanos o tipos humanos son expresiones habitualmente utilizadas, tanto en el lenguaje usual como en la terminología de las ciencias sociales, y que designan cualquier forma de establecer entre los seres humanos grupos o tipos.

Etnias
Cuando esos grupos o tipos son seleccionados por características psicológicas o físicas, del genotipo o el fenotipo; desde un punto de vista antropológico tradicional, desprestigiado por la moderna antropología, determinan las denominadas razas humanas o etnias, a las que incluso se atribuía una idiosincrasia típica (estereotipos, caracteriología), además de una supuesta superioridad o inferioridad.

Los caracteres físicos son muy variados: estatura, complexión (robusta, delgada y media, o biotipos de Ernst Kretschmer: pícnico, atlético, leptosómico), forma del cráneo (índice cefálico, dolicocefalia, braquicefalia), color del pelo, color de los ojos, color de la piel (fototipo), grupos sanguíneos, etc.

Grupos de población
Por su parte, la demografía establece grupos de población, con el fin de estudiar la estructura de la población: grupo por sexo y edad (pirámide de población), por relación con la ocupación (estructura laboral, estructura económica), etc.

Grupos sociales

Los grupos sociales son las distintas formas de agrupación humana caracterizadas por distintos tipos de adscripción, que coinciden o no con las características de la antropología física y con diversos factores sociales:

Especialmente las sociedades, pero también muchas otras formas de establecer comunidades sociales o políticas (tribus, hordas, clanes, estados, naciones, agrupaciones menores como regiones, comarcas, ciudades, barrios, pueblos -en el sentido de núcleo rural-, pueblos -en el sentido de comunidad política-, o pueblos -en el sentido de pueblos indígenas-, etc.).

Desde un punto de vista sociológico y antropológico más reciente, aparte de las anteriores, cualquier grupo formado por la identificación de sus componentes (club -particularmente la hinchada de un club de fútbol-, secta religiosa, partido político, etc.). Para la historiografía, todos los grupos humanos son el sujeto histórico (no sólo las instituciones, clases sociales, o naciones, sino mujeres, marginados, minorías, etc.)

Referencias

Ciencias sociales